Akernarit bezeichnet:
 Akernarit (Insel, bei Kuummiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Akernarit (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland